Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1951 — одиннадцатый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с апреля по май в Киеве.

Порядок проведения: 3 полуфинала — Киев (в финал допускались 4 призёра), Калуга и Ростов-на-Дону (по 5); персонально допущены — чемпионка мира Л. Руденко, чемпионка СССР Е. Быкова, участницы турнира на первенство мира 1950 В. Борисенко и О. Рубцова. После 13 туров лидерство захватила К. Зворыкина, которая сумела сохранить его до конца соревнования — 11½ очков. 2-е место заняла О. Игнатьева — 10½ очков. 3—4-е места разделили Борисенко, Л. Вольперт — по 10. Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ; Зворыкина и Игнатьева попали в число участниц турнира претенденток.

Примечательные партии 
Т. Страндстрем — Е. Биглова
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Сf5 4.Кc3 e6 5.g4 Сg6 6.Кge2 Сb4 7.a3 Сa5 8.b4 Сc7 9.h4 f6 10.f4 Кd7 11.Сe3 Кe7 12.h5 Сe4 13.К:e4 de 14.c4 Кb6 15.Кc3 f5 16.g5 Фd7 17.Лh2 Крf7 18.Лd2 g6 19.h6 a6 20.a4 Кbc8 21.d5 cd 22.cd ed 23.К:d5 Крf8 24.К:c7 Ф:c7 25.Лc1 Кc6 26.Лd7 Фb8 27.Лd8+ К:d8 28.Ф:d8+, 1 : 0.

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1951 год в шахматах
Спортивные соревнования в Киеве
Спорт на Украине в 1951 году
Май 1951 года
Апрель 1951 года
Чемпионаты СССР в 1951 году
Соревнования по шахматам на Украине